Max und Moritz, een Duits jeugdboek van Wilhelm Busch uit 1865
 Twee exemplaren van de experimentele Duitse raket Aggregat 2 die onder de namen Max en Moritz werden gelanceerd
 Max & Moritz (Efteling), een attractie in de Efteling, vernoemd naar dit boek